GIS est un sigle qui peut signifier :
 groupement d'intérêt scientifique ;
 Geographic information system (en français, système d'information géographique) ;
 Gas insulated substation (en français, poste électrique sous enveloppe métallique) ;
 groupe d'intervention spéciale,  une unité spéciale de la Police locale de Namur, en Belgique ;
 groupement d'intervention spécial, une unité des forces spéciales algériennes du Département du renseignement et de la sécurité ;
 Gruppo di intervento speciale, une unité des forces spéciales italiennes des Carabinieri ;
 Groupe d'information santé ;
 , gras, une façon habituelle de modifier la  fonte de caractères en typographie ;
 génie informatique et statistique.